Karol IX – król Francji 1560-1574
 Karol IX – król Szwecji 1599-1611